«Мимолётности» () op. 22 — сборник фортепианных миниатюр, написанных Сергеем Сергеевичем Прокофьевым в 1915-17 гг. Некоторые «Мимолётности» Прокофьев исполнил перед отдыхающими в курзале Кисловодска 14 октября 1917 г. Официальная премьера «Мимолётностей» (сборник целиком) состоялась 15 апреля 1918 г. в Петрограде, также в исполнении автора. Поводом к написанию послужили стихи К. Д. Бальмонта, две строки из которых Прокофьев выбрал к качестве эпиграфа:
 «В каждой мимолётности вижу я миры,
 Полные изменчивой радужной игры».

История создания 
В 1915 году Прокофьев сочинил пьесы №№ 5, 6, 10, 16 и 17, в 1916 году создал ещё 6 пьес, доведя их количество до 11, а весной 1917 году завершил подборку, добавив 9 пьес. В «Дневнике» композитора «Мимолётности» впервые упоминаются в записях от апреля 1917 года.

А. М. Ремизов пишет во «временнике» в 1917 году, в записи о праздновании Пасхи (2 апреля): «На второй и третий день было у нас большое зборище. Как всегда, Щеколдин Федор Иванович и Григорьева Наталья Васильевна, Леонид Добронравов, И. А. Рязановский, А. М. Коноплянцев, Разумник Васильевич. Прокофьев играл своё «Мимолетное»,- так назвал он новые свои пьесы — музыку. Приходил Александр Александрович Блок и это в последний раз был он в моей серебряной игрушечной комнате — обезвелволпале (в обезьяньей великой и вольной палате). 

11 апреля у Прокофьева был день рождения, и композитор исполнил свой новый опус перед гостями, среди которых, в частности, присутствовали Н. Н. Черепнин, П. П. Сувчинский, Н. Е. Добычина, А. П. Нурок, В. Ф. Нувель и Б. Н. Демчинский:Играл я им мои новые сочинения — 3-ю Сонату и «Мимолётности». На «старую» гвардию произвела большое впечатление, пожалуй, Соната, тем, как она блестяще сделана, но, конечно, центр тяжести был в «Мимолётностях». И особенно сильное впечатление они произвели на Демчинского.

Весной 1917 года сочинение вышло в нотоиздательстве «А. Гутхейль». В мае того же года композитор исполнил Первый фортепианный концерт и две пьесы из нового сочинения в концертном зале Павловского вокзала:Был успех, два букета цветов и две «Мимолётности» на бис, которые, несмотря на всю свою ясность изложения, всё же поставили публику в тупик, смущённо похлопавшую и быстро смолкнувшую.

В начале августа 1917 года в Кисловодске Прокофьев встретил Бальмонта. Композитор обсуждал с поэтом своё будущее произведение «Семеро их» и исполнял «Мимолётности». Именно тогда Бальмонт записал в «Деревянную книгу» сонет «Ребёнку богов, Прокофьеву». Позже композитор сделал в «Дневнике» запись: «Бальмонту очень нравились и пьесы, и название, а Кира, отлично владеющая французским языком, нашла для них французский перевод — «Visions fugitives». До сих пор он мне никак не удавался».

Первое публичное исполнение «Мимолётностей» состоялось 14 октября  года в Кисловодске: Четырнадцатого состоялся в курзале мой концерт. Я в первый раз играл публично 3-ю Сонату и «Мимолётности». Конечно, их премьеру следовало бы давать в Петрограде, а не в Кисловодске, но я на это выступление смотрю как на репетицию к столичному концерту. <…> Концерт прошёл с успехом выше среднего: публике нравилось как я играю, но она не понимала, что я играю

Очень большой успех, как и предполагал композитор, первое исполнение опуса имело в Петрограде . Приведённые в «Дневнике» даты расходятся с данными И. В. Нестьева: концерт в Кисловодске состоялся 13 октября, «Мимолётности» исполнялись частично. И. В. Нестьев указывал, что «Мимолётности» исполнялись в зале Тенишевского училища 15 и 17 апреля 1918 года. Те же даты привёл И. Г. Вишневецкий, но согласно И. И. Мартынову, премьера «Мимолётностей» была представлена там же 15 и 16 апреля того же года.

7 июля 1918 года Прокофьев исполнил «Мимолётности» на своём втором концерте в Императорском театре в Токио. «Очень хорошо и даже горячо» встретили сочинение на одном из первых выступлений Прокофьева 29 октября 1918 года в Нью-Йорке, когда А. Р. Больм танцевал «Мимолётности».

Структура и стиль 
Сборник «Мимолётности» состоит из 20 коротких пьес (общее время звучания около 22 минут), снабжены заголовками на итальянском языке:
 Lentamente
 Andante
 Allegretto
 Animato
 Molto giocoso
 Con eleganza
 Pittoresco (Arpa)
 Commodo
 Allegro tranquillo
 Ridicolosamente
 Con vivacità
 Assai moderato
 Allegretto
 Feroce
 Inquieto
 Dolente
 Poetico
 Con una dolce lentezza
 Presto agitatissimo e molto accentuato
 Lento irrealmente

Пьесы сборника рассматривают как своеобразную мастерскую Прокофьева «русского» периода. В ней автор оттачивал жанрово-стилевые шаблоны и технико-композиционные приёмы, которые позже стали характерными для всего его творчества. Так, например, первую «Мимолётность» (Lentamente) приводят как образец прокофьевской реализации линеарной гармонии. Четвёртая (Animato), десятая ( букв. насмешливо), одиннадцатая (Con vivacità), четырнадцатая (Feroce — «жёстко», «свирепо») «Мимолётности» и ряд других — примеры скерцо с типично прокофьевскими остинато, сонорными кластерами и т.п. Образец специфической, «неопределённо томительной», прокофьевской лирики (ответственность за которую в данном случае несёт тонально неопределённая гармония пьесы) — восемнадцатая «Мимолётность» (Con una dolce lentezza, букв. «с нежной медлительностью»). Несколько особняком стоят шестнадцатая «Мимолётность» (Dolente — «печально»), которую исследователи обычно трактуют как прокофьевскую разработку русского народного плача (отсюда гетерофонный склад пьесы), и седьмая «Мимолётность» (Pittoresco (Arpa) — букв. «живописно (арфа)»), напоминающая импрессионистские миниатюры Дебюсси и Равеля.

Аудиозаписи 
«Мимолётности», как правило, записывали отдельными пьесами или подборками. Избранные пьесы (№№ 3, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18) в 1935 году записал и сам С. С. Прокофьев. Реже встречаются записи сборника целиком. Среди известных пианистов, которые записывали «Мимолётности» (полные записи отмечены звёздочкой), Д. А. Башкиров, М. Бероф (1981)*, Э. Г. Гилельс, Е. И. Кисин, Г. Г. Нейгауз (1956)*, Е. Г. Новицкая (1969)*, Ст. Осборн (2011)*, С. Т. Рихтер, А. Рубинштейн, В. В. Софроницкий, С. Франсуа, М. В. Юдина (1953)*.

Аранжировку пятнадцати «Мимолётностей» для струнного оркестра в 1960-е гг. выполнил и записал Р. Б. Баршай.

Использование музыки 
На музыку Прокофьева в  и в  гг. балетмейстер К. Я. Голейзовский поставил (где? в каком театре?) отдельные хореографические номера, а позднее, в  году (где?) — балет «Мимолётности».

В 1940-42 годах известный художник-авангардист Александр Родченко создал серию рисунков иллюстрирующих «Мимолётности».

Хореограф Дмитрий Пимонов создал балет «Мимолётности» на сборник пьес Прокофьева в 2020 году на Приморской сцене Мариинского театра.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Visions fugitives, Op. 22 on Wikilivres.
 
https://prim.mariinsky.ru/playbill/repertoire/ballet/visions_fugitives/

Произведения Сергея Прокофьева
Произведения для фортепиано
Музыкальные произведения 1917 года